Плей-оф Кубка Стенлі 1998 — стартував після регулярного чемпіонату 22 квітня та фінішував 16 червня 1998.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
 Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону, Східної конференції – 107 очок
 Піттсбург Пінгвінс, чемпіон Північно-Східного дивізіону – 98 очок
 Філадельфія Флайєрс – 95 очок
 Вашингтон Кепіталс – 92 очка
 Бостон Брюїнс – 91 очко
 Баффало Сейбрс – 89 очок
 Монреаль Канадієнс – 87 очок
 Оттава Сенаторс – 83 очка

Західна конференція 
 Даллас Старс, чемпіон Центрального дивізіону, Західної конференції, Кубок Президента – 109 очок
 Колорадо Аваланч, чемпіон Тихоокеанського дивізіону – 95 очок
 Детройт Ред-Вінгс – 103 очка
 Сент-Луїс Блюз – 98 очок
 Лос-Анджелес Кінгс – 87 очок
 Фінікс Койотс – 82 очка
 Едмонтон Ойлерс – 80 очок
 Сан-Хосе Шаркс – 78 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференції 
Східна конференція

Західна конференція

Півфінали конференції 
Східна конференція 

Західна конференція

Фінали конференції

Фінал Кубка Стенлі

Статистика

Найкращі бомбардири плей-оф

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 1997—1998